Натуральне число 1953
 1953 рік до нашої ери
 1953 рік нашої ери